Витаутас Карвялис:
* Карвялис, Витаутас Юозович (1933—2011) — советский и литовский педагог, психолог, дефектолог.
 Карвялис, Витаутас (род. 1972) — литовский футболист.

См. также 
 Карвялис, Генрикас Витаутас (род. 1933) — советский литовский архитектор.